Барсуков, Александр Яковлевич:
 Барсуков, Александр Яковлевич (1924—2006) — генерал-майор Советской Армии, Герой Советского Союза.
 Барсуков, Александр Яковлевич (1886—1951) — советский инженер-электрик, кораблестроитель и педагог.